Gordon Howard – attore statunitense 
Gordon Howard, V conte di Effingham (1873-1946)